Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Lathyrus cicera
 el nombre común de la planta Lathyrus clymenum